La Division 2 2012-2013  est la  du championnat de France féminin de football de seconde division. 

Le deuxième niveau du championnat féminin oppose trente-six clubs français répartis en trois groupes de douze clubs, en une série de vingt-deux rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en Division 1 lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en division d'honneur.

Lors de l'exercice précédent, l'AS Muretaine, l'ASJ Soyaux et le FCF Hénin-Beaumont ont été relégués après avoir fini aux trois dernières places de première division. Le FCF Val d'Orge, le FAF Marseille, le CS Nivolas-Vermelle, le Quimper KFC, le FC Templemars et l'ASFF Épinal ont, quant à eux, gagné le droit d'évoluer dans ce championnat après avoir remporté leur groupe de championnat interrégional.

La compétition est remportée par le FCF Hénin-Beaumont qui est promu  en compagnie de l'ASJ Soyaux et de l'AS Muretaine. Dans le bas du classement, le Herblay FAS, le Corné USC, le RCF Mâcon, l'US Blanzynoise, l'ESTC Poitiers et l'ASFF Épinal, sont relégués en division d'honneur.

Participants 
Ces tableaux présentent les trente-six équipes qualifiées pour disputer le championnat 2012-2013. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, l'année de la dernière accession à cette division, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend trois groupes de douze équipes.
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Évolution du classement 
Leaders du championnat

Évolution des classements

Moyennes de buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe A. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 19,14 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe B. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 21,05 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe C. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 22,23 buts/journée.

Joueuses

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football féminin D2
 Coupe de France de football féminin 2012-2013
 Championnat de France de football féminin 2012-2013

Liens externes 
 La D2 féminine sur footofeminin.fr
 La D2 féminine sur fff.fr

Championnat de France féminin de football de deuxième division
Football F2
Championnat F2
France F2